Il doppio del torneo di tennis Poznań Challenger 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Tomasz Iwanski e Dick Norman che hanno battuto in finale Sergio Cortés e Vicente Solves 4-6, 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 David Prinosil /  Daniel Vacek (primo turno)
 Brian Devening /  Dmitrij Poljakov (primo turno)

 Sergio Cortés /  Vicente Solves (finale)
 Sláva Doseděl /  Andrea Gaudenzi (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Poznań Challenger 1992